3B steht für:
 weich, tonsatt, siehe Härtegrad (Bleistift)
 Third Baseman, Feldposition im Baseball
 Binter CV (IATA-Code), kapverdische Fluggesellschaft

Die drei Bs steht für:
 „Bach, Beethoven, Berlioz“, die drei Musikgrößen nach Peter Cornelius (Komponist) (1854)
 „Bach, Beethoven, Brahms“, die drei Musikgrößen nach Hans von Bülow (nach 1854)
 Jazztrio, bestehend aus Bross Townsend, Bob Cunningham (Musiker) und Bernard Purdie

Siehe auch:
 B3
 BBB

3B